Lovelock ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lovelock (Kalifornien), gemeindefreies Gebiet im Butte County, Kalifornien
 Lovelock (Nevada), Stadt (City) im Pershing County, Nevada

Lovelock ist der Name folgender Himmelskörper:

 (51663) Lovelock, Asteroid des Hauptgürtels

Lovelock ist der Familienname folgender Personen:

 Damien Lovelock, australischer Musiker und Sportberichterstatter
 David Lovelock (* 1938), britischer theoretischer Physiker und Mathematiker
 Jack Lovelock (1910–1949), neuseeländischer Leichtathlet, Olympiasieger und Mediziner
 James Lovelock (1919–2022), britischer Naturwissenschaftler und Geophysiologe
 Mitchell Lovelock-Fay (* 1992), australischer Radrennfahrer
 Ray Lovelock (1950–2017), italienischer Schauspieler 
 William Lovelock (1899–1986), englischer klassischer Komponist und Pädagoge